Dusmetia är ett släkte av steklar som beskrevs av Mercet 1921. Dusmetia ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Dusmetia